Айдарський іхтіологічний заказник:

 Айдарський іхтіологічний заказник — іхтіологічний заказник в Новопсковському районі Луганської області
 Айдарський іхтіологічний заказник — іхтіологічний заказник в Старобільському районі Луганської області